Ongulumbashe steht für die folgenden Bezeichnungen:
 Ongulumbashe, ein Ort in Namibia, siehe Omugulugwombashe
 Ongulumbashe (Gedenkdort), ein Nationaldenkmal in Namibia
 Ongulumbashe-Medaille, die höchste Auszeichnung der SWAPO-Partei in Namibia 
 ein Hochgeschwindigkeitszug der TransNamib (Omugulugwombashe)